Beaunier ist der Familienname folgender Personen:

 André Beaunier (1869–1925), französischer Autor, Literaturkritiker und Homme de lettres
 Louis-Antoine Beaunier (1779–1835), französischer Ingenieur und Mineraloge